Földeák ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Földeák (1903–1993), deutscher Ringer
 Walter Árpád Földeák (1917–2004), ungarischer Schachhistoriker